Monts Kinoumbou ist der Name der Höhenzüge in der Republik Kongo:

 Monts Kinoumbou (Kimbonga)
 Monts Kinoumbou (Moudzanga)